Pardo (o Pardos) puede referirse a:
 El color pardo o marrón, semejante a la coloración más frecuente de la madera o de la tierra;
 El Pardo (casta), término usado en las colonias españolas para personas con genes de negro, blanco y amerindio.

Geografía 

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 El Pardo (Madrid), barrio, antiguo pueblo y real sitio del municipio de Madrid (España);
 Pardo (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Pardo Miguel, distrito del Departamento de San Martín (Perú);
 Pardos, municipio de la provincia de Guadalajara (España);
 Pardos (Zaragoza), pueblo abandonado de Zaragoza (España);
 Rio Pardo, municipio del estado de Río Grande del Sur (Brasil);
 Río Pardo (Mato Grosso do Sul), cauce fluvial en Mato Grosso do Sul (Brasil).

Otros 

Además, puede referirse a:
 La Estación Pardo, estación ferroviaria en la localidad homónima, en la Provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Radagast el Pardo, personaje de El señor de los Anillos.
 El Pardo .
 Pardo (apellido).

Enlaces externos